Haketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Haketjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (39,5 ha)
Haketjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn